Azeitona - fruto da Oliveira, de que se faz o azeite de oliva;
Azeitona-preta - apesar do nome, é uma espécie distinta também conhecida como jamelão.
Ou ainda:
Praia da Azeitona
Pico da Azeitona
Ponta Azeitona

Desambiguação